Надя Никол Парис () е американска порнографска актриса.

Биография 
Надя Парис е родена на 1 януари 1990 г. в Лонг Айлънд, САЩ. Дебютира като актриса в порнографската индустрия през 2011 г., когато е на 21-годишна възраст.

Филмография

Източници

Външни препратки 
 Welcome to Nadia Pariss
 
 
 

Порнографски актриси от САЩ
Афроамерикански порнографски актриси
Родени в Ню Йорк